Blötmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Blötmyrtjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun, 
Blötmyrtjärnen, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (7,32 ha)
Blötmyrtjärnen (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Blötmyrtjärnen (Överkalix socken, Norrbotten), sjö i Överkalix kommun,  (4,91 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn